Rembrandtstraße steht für:

 Rembrandtstraße (München)
 Rembrandtstraße (Wien)